św. Celsus – męczennik mediolański z I wieku, wspominany ze św. Nazariuszem
 św. Celsus (Kelsos) (zm. ok. 302 lub 311) – męczennik, wspominany z matką św. Marcjanillą
 św. Celsus, Celsius, Celius (zm. ok. 660) – biskup Vercelli
 św. Cellach (Celsus) (zm. 1129) – biskup irlandzki z Armagh

Zobacz też:
 Celzjusz (Celsus) – imię